Ovo je kronološki popis talijanskog slikara Caravaggia.

Popis slika

Izvori 

Caravaggiove slike
Slike, Caravaggio
Caravaggio, slike